Виктор Войналович:
 Войналович, Виктор Анатолиевич (род. 1957) — кандидат исторических наук, доцент, Заслуженный работник народного образования Украины, ведущий научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины.
 Войналович, Виктор Петрович (1955—1986) — советский фотограф.